Filip Müller (generał)
 Filip Müller (więzień Auschwitz)